Amerikai Egyesült Államok
Waukesha megye (Wisconsin)
Waukesha (Wisconsin)
Waukesha (falu, Wisconsin)